Харальд Хаарман (; род. 1946) — немецкий лингвист и культуролог, живущий и работающий в Финляндии. Автор работ по общей лингвистике, различным ветвям филологии, доисторическим исследованиям. Работал в Гамбургском, Боннском, Коимбрском и  университетах.

Биография 
Защитил докторскую диссертацию в Бонне в 1970 году, хабилитировался в Трире в 1979 году. Преподавал и проводил исследования в ряде университетов Германии и Японии, член Исследовательского центра по многоязычию в Брюсселе. С 2003 года — вице-президент Института археомифологии) в городе Себастопол, штат Калифорния и директор его европейского филиала в финском городе Луумяки.

Автор более 40 книг на 10 языках: немецком, английском, французском, испанском, финском, венгерском, болгарском, японском, китайском и корейском. Опубликовал более 200 статей и эссе. Он является редактором и соредактором около 20 антологий. Основные сферы исследований: история культуры, археомифология, история письма, эволюция языка, контактная лингвистика и история религии.

Избранные работы 
 2011 — Europe’s Mosaic of Languages, European History Online, Mainz: Institute of European History, retrieved: November 2, 2011.
 2010 — Die Indoeuropäer. Herkunft, Sprachen, Kulturen [The Indo-Europeans. Origin, languages, cultures]. C.H. Beck knowledge, volume 2706. ISBN 978-3-406-60682-3
 2009 — Interacting with figurines. Seven dimensions in the study of imagery. West Hartford, Vermont: Full Circle Press. ISBN 978-0-9790046-3-6
 2008 (co-author Joan Marler) — Introducing the Mythological Crescent. Ancient beliefs and imagery connecting Eurasia with Anatolia. Wiesbaden: Harrassowitz. ISBN 978-3-447-05832-2
 2008 — Weltgeschichte der Zahlen [World history of numbers]. Munich: C.H. Beck knowledge, volume 2450. ISBN 978-3-406-56250-1
 2007 — Foundations of culture: Knowledge-construction, belief systems and worldview in their dynamic interplay. Frankfurt, Berlin, New York: Peter Lang. ISBN 978-3-631-56685-5
 2006 — Weltgeschichte der Sprachen. Von der Frühzeit des Menschen bis zur Gegenwart [World history of languages. From the early period of humans up to the present]. Munich: Becksche Reihe, volume 1703. ISBN 3-406-55120-3
 2005 — Encyclopaedia of extinct peoples. From Akkader to Zimbern. Munich: Becksche Reihe, volume 1643. ISBN 3-406-52817-1
 2005 — Schwarz: Eine kleine Kulturgeschichte [Black: A brief cultural history]. Frankfurt, Berlin, New York: Peter Lang. ISBN 3-631-54188-0
 2004 — Small encyclopaedia of peoples. From Aborigines to Zapotecs. Munich: Becksche Reihe, volume 1593. ISBN 3-406-51100-7
 2004 — Elementary word order in the languages of the world. Documentation and analyses of the emergence of word order patterns. Hamburg: Helmut Buske. ISBN 3-87548-372-3
 2003 — History of the deluge. In search of the early civilizations. Munich: Becksche Reihe, volume 1536. ISBN 3-406-49465-X (2nd ed. 2005)
 2002 — Geschichte der Schrift [History of writing]. Munich: C.H. Beck knowledge, volume 2198. ISBN 3-406-47998-7 (2nd ed. 2004; 3rd ed. 2007)
 2002 — Lexikon der untergegangenen Sprachen [Encyclopaedia of extinct languages]. Munich: Becksche Reihe, volume 1456. ISBN 3-406-47596-5 (2nd ed. 2004)
 2002 — Sprachen-Almanach. Zahlen und Fakten zu allen Sprachen der Welt [Language yearbook. Numbers and facts about all languages of the world]. Frankfurt, New York: Campus. ISBN 3-593-36572-3
 2001 — Small encyclopaedia of languages. From Albanian to Zulu. Munich: Becksche Reihe, volume 1432. ISBN 3-406-47558-2 (2nd ed. 2002)
 2001 — Babylonian world. History and future of languages. Frankfurt, New York: Campus. ISBN 3-593-36571-5
 2001 — The small languages of the world: Existential threats and chances of survival. A comprehensive documentation. Frankfurt, Berlin, New York: Peter Lang. ISBN 3-631-37173-X
 1998 — Religion und Autorität. Der Weg des Gottes ohne Konkurrenz [Religion and authority. The way of the gods without competition]. Hildesheim: Olms. ISBN 3-487-10507-1
 1996 — Die Madonna und ihre griechischen Töchter. Rekonstruktion einer kunturhistorischen Genealogie [The Madonna and her Greek daughters. Reconstruction of a cultural-historical genealogy]. Hildesheim: Olms. ISBN 3-487-10163-7
 1995 — Early civilization and literacy in Europe. An inquiry into cultural continuity in the Mediterranean world. Berlin, New York: Mouton de Gruyter. ISBN 3-11-014651-7
 1993 — The world of European languages. History and future of the language nations between Atlantic and the Urals. Frankfurt, New York: Campus. ISBN 3-593-34825-X
 1990 — Universal history of writing. Frankfurt, New York: Campus. ISBN 3-593-34346-0 (4th ed. 1998)

Примечания 

Лингвисты Германии
Культурологи Германии
Лингвисты Финляндии
Культурологи Финляндии
Исследователи доисторической эпохи